Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Jurczenko – rosyjski lekkoatleta 
 Dawit Jurczenko – ormiański piłkarz 
 Polina Jurczenko – rosyjska lekkoatletka
 Witalij Jurczenko – radziecki oficer wywiadu
 Wołodymyr Jurczenko – ukraiński piłkarz